Desa Genting kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Genting (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 110,50), Jawa Tengah, 
 Desa Genting (administrativ by i Indonesien, lat -7,16, long 109,96), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar